Conestoga peut faire référence à :

Histoire et géographie 
 Une tribu amérindienne, les Andastes
 Conestoga, un township de Pennsylvanie
 Kitchener—Conestoga, une circonscription de l'Ontario

Biologie 
 Conestoga, une race de chevaux aujourd'hui disparue

Technique 
 Conestoga, un grand chariot à larges roues recouvert d'une bâche
 Un modèle d'avion de transport de la marine américaine (US Navy), mis en service en 1944.
 Conestoga, un lanceur américain privé, développé par le groupe EER Systems dans les années 1990, aujourd'hui retiré du service à la suite de l'échec de son premier vol.
 Conestoga, un modèle de station wagon Studebaker, produit en 1954 et 1955.

Notes et références